Jorginho (ur. 1959) − brazylijski piłkarz
 Jorginho (ur. 1964) − brazylijski piłkarz
 Jorginho (ur. 1991) − brazylijski piłkarz
 Jorginho (ur. 1991) − brazylijski piłkarz, reprezentant Włoch
 Jorginho (ur. 1995) − piłkarz z Gwinei Bissau
 Jorginho (ur. 1974) − brazylijski piłkarz plażowy